

Toponyme 
 Barzun est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
 Henri-Martin Barzun (1881-1974), poète et écrivain français.
 Jacques Barzun (1907-2012), historien américain des idées et de la culture.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme